DT o Dt puede referirse a:

Deportes 
 Director técnico (DT), refiere a quien cumple esta función en el fútbol, o en otros varios deportes.
 Defensive tackle (DT), también conocido como 'tackle defensivo', una posición en el fútbol americano y en el fútbol canadiense.

Entretenimientos 
 "D.T.", canción instrumental de AC/DC, en su álbum Who Made Who.
 Drawn Together (DT), también conocida como La casa de los dibujos, serie de dibujos animados estadounidense para adultos, que incluye temática adulta, y que se emitió desde 2004 hasta 2007.
 Dragon Tales (DT), serie animada estadounidense/canadiense creada por Jim Coane.
 DuckTales (DT), también conocido como Patoaventuras, serie animada de televisión estadounidense. producida por Walt Disney Television Animation.
 Dream Theater (DT), banda estadounidense de metal progresivo.
 Dark Templar (DT), también conocido como Templarios Tétricos y como Templarios Oscuros, personajes del videojuego Starcraft que pertenecen a la raza Protoss (Blizzard Entertainment).
 Dark Tranquillity (DT), banda de death metal melódico, formada en 1989 en Gotemburgo, Suecia.
 Televisión digital (DT), por su sigla correspondiente a digital television (idioma inglés).
 Power Rangers Dino Thunder, título de la 12.ª temporada de la franquicia Power Rangers.
 Dinosaur Train (DT), también conocida como Dinotren, serie infantil animada por ordenador.

Ciencia y tecnología 
 DAEMON Tools, emulador de imágenes de disco, desarrollado por DT Soft Ltd.
 Horario de verano, por su sigla del inglés daylight time.
 Delta T, diferencia de tiempo obtenida al restar el Tiempo Universal del Tiempo Terrestre.
 Delírium trémens, locución en latín que significa "delirio tembloroso", fase del síndrome de abstinencia del alcohol.
 Vacuna DT o doble bacteriana, vacuna contra el tétanos y la difteria.

Empresas 
 Deutsche Telekom, por su símbolo DT en la bolsa de Nueva York.
 TAAG Angola Airlines, por el código IATA DT de esa aerolínea.

Personas también conocidas por la abreviatura DT 
 David Tennant (1971-), también conocido como David John McDonald, actor escocés de cine, televisión y teatro.

 David Thomson (1957-), también conocido como David Kenneth Roy Thomson, empresario canadiense, hijo del magnate canadiense Kenneth Thomson.
 David Thompson (1884-1957), también conocido como David Henry Thompson, actor y director cinematográfico estadounidense.
 David Thompson (1954-), también conocido como David O'Neil Thompson, baloncestista estadounidense.
 David Thompson (1770-1857), comerciante de pieles, explorador, y cartógrafo canadiense de origen inglés.
 David Thompson  (1959-), físico inglés.
 David Thompson (1961-2010), también conocido como David John Howard Thompson, político, ex Primer Ministro de Barbados.
 David Thompson, deportista británico que compitió en taekwondo.

 David Toms (1967-), también conocido como David Wayne Toms, golfista profesional estadounidense.
 Diana Taurasi (1982-), también conocida como Diana Lorena Taurasi, jugadora de baloncesto estadounidense que pertenece a la plantilla de la Phoenix Mercury de la WNBA y al UMMC Ekaterinburg de la Liga de Rusia.
 Desmond Tutu (1931-), también conocido como Desmond Mpilo Tutu, clérigo y pacifista sudafricano, que adquirió fama internacional durante la década de 1980 a causa de su lucha contra el Apartheid.
 Devin Townsend (1972-), vocalista y productor canadiense de metal progresivo.
 Donald Trump (1946-), también conocido como Donald John Trump, magnate inmobiliario y presidente de Estados Unidos.

Geografía 
 Territorio de Dakota, territorio organizado de Estados Unidos, que existió desde 1861 hasta 1889, y conocido por la sigla correspondiente a Dakota Territory (idioma inglés).
 Detroit, ciudad estadounidense.

Buques 
 Detroit, vapor de hélice, que fue puesto en grada en los astilleros New York Navy Yard en 1865, aunque en 1866 allí mismo fue desguazado, sobre la propia grada.

Otros usos (miscelánea) 
 Deuteronomio, quinto libro del Antiguo Testamento y del Tanaj hebreo.
 Douglas DT, bombardero de la fuerza aérea estadounidense.
 Dirección del Trabajo de Chile, servicio público chileno.

Siglas